

Cinema 
 Atonement – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 Atonement – cortometraggio del 1916 diretto da Edward Sloman
 Atonement – film del 1919 diretto da William Humphrey
 Espiazione (Atonement) – film del 2007 diretto da Joe Wright

e anche:

The Atonement – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Pathé Frères 
The Atonement – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company 
The Atonement – cortometraggio del 1914 diretto da Lloyd Ingraham 
The Atonement – cortometraggio del 1916 diretto da Edward Sloman

Letteratura 
 Espiazione (Atonement) – romanzo di Ian McEwan del 2002

Musica 
 Atonement – traccia dell'album Ghost Reveries degli Opeth del 2005
 Atonement – traccia dell'album Absentee dei Pitch Black Forecast del 2008
 Atonement – album degli Immolation del 2017
 Atonement – album dei Killswitch Engage del 2019

Televisione 
 Atonement – episodio della prima stagione di Magic City
 Colpa di Sharon (Atonement) – episodio della sesta stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Espiazione (Atonement) – episodio della quarta stagione di Babylon 5
 La redenzione di Sandoval (Atonement) – episodio della quarta stagione di Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione
 L'uomo ed il bambino (Atonement) – episodio della quattordicesima stagione di E.R. - Medici in prima linea